

Cinema
Charlot conte o L'impostore – cortometraggio del 1916 con Charlie Chaplin
L'impostore (The Impostor) – film del 1944 diretto da Julien Duvivier
L'impostore (The Imposter) – film per la televisione del 1975 diretto da Edward Abroms 
L'impostore – film del 1982 diretto da Antonio e Andrea Frazzi
L'impostore (Deceiver) – film del 1997 diretto da Jonas Pate
L'impostore (The Imposter) – film del 2008 diretto da Daniel Millican
L'impostore - The Imposter (The Imposter) – film documentario del 2012 diretto da Bart Layton

Letteratura
L'impostore – commedia teatrale di Carlo Goldoni
L'impostore o L'uomo di fiducia – romanzo del 1857 di Herman Melville
L'impostore – romanzo del 2014 di Javier Cercas

Musica 
 L'impostore – opera lirica di Pietro Generali del 1815